Il existe plusieurs rue Amélie en France :
 rue Amélie, de Asnières-sur-Seine ;
 rue Amélie, de Bordeaux ;
 rue Amélie, de Gennevilliers ;
 rue Amélie, dans le  de Paris ;
 rue Amélie, de Toulouse.

Amélie